Азе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Азе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Азе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн
 Азе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї